

Місцевість:
 Бессарабка — історична місцевість Києва

Села:
 Бессарабка — Донецька область,  Новоазовський район
 Бессарабка — Миколаївська область,  Березанський район
 Бессарабка — Одеська область,  Роздільнянський район (до 17.07.2020 Великомихайлівський район)
 Бессарабка — Сумська область,  Роменський район

 Бессарабка — село Роздільнянського району Одеської області приєднано до села Лучинське
Ринок:
 Бесарабський ринок («Бессарабка») — критий ринок на Бессарабській площі у Києві

Бессарабка () — місто, Бессарабський район, районний центр
 Бессарабка () — село, ПМР, Рибницький район

Бессарабка — село, Воронезька область, Петропавлівський район